Makomako bezeichnet in Māori
 Aristotelia serrata, in Neuseeland heimisches Gehölz
 Maori-Glockenhonigfresser, in Neuseeland heimische Vogelart